Posthausen ist der Name folgender Orte:
 Posthausen (Ottersberg), Ortsteil von Ottersberg im Landkreis Verden, Niedersachsen
 Posthausen (Machern), Ortsteil von Machern im Landkreis Leipzig, Sachsen

Siehe auch:
 Posthäuschen